floc de neu
 floc (nàutica)
floc (alimentació)
floc (de llana)
floc (de cabells)
floc (de fibres)